Nagy se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carol G. Nagy
 Zoltán Tamás Nagy